Osowiec (dodatkowa nazwa w j. kaszub. Òsówc) – przysiółek osady Osowo Lęborskie w Polsce, położony w województwie pomorskim, w powiecie lęborskim, w gminie Cewice.

W latach 1975–1998 przysiółek administracyjnie należał do województwa słupskiego.

Przypisy 

Osowo Lęborskie